Зарин: 
 Зарин — боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия;
 Зарин — денежная единица Южной Осетии.

Персоналии 

 Зарины — русские дворянские роды.
 Зарин, Александр Дмитриевич (1870—1937) — офицер и общественный деятель, член Государственной думы от Псковской губернии.
 Зарин, Андрей Ефимович (1863—1929) — писатель, сын Ефима Фёдоровича Зарина и Екатерины Ивановны Зариной.
 Зарин, Аполлинарий Александрович (1805—1872) — вице-адмирал.
 Зарин, Арнольд Христианович (1892—1937) — директор 1-го конного завода Наркомата земледелия СССР и Московского зоотехнического института коневодства и коннозаводства.
 Зарин, Владимир Николаевич (1802—1854) — иркутский гражданский губернатор, владимирский и курский губернатор; действительный статский советник.
 Зарин, Ефим Фёдорович (1829—1892) — русский писатель, критик.
 Зарин, Константин Кириллович (1960—2020) — российский и советский звукорежиссёр и продюсер.
 Зарин, Николай Дмитриевич (1872—1918) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Зарин, Сергей Михайлович (1875—1935) — российский и советский богослов, библеист; один из лидеров и идеологов обновленчества.



Составные фамилии 
 Зарин-Несвицкий, Фёдор Ефимович (1870—не ранее 1935) — русский поэт, прозаик, драматург.

См. также 
 Зариньш
 Зорин